52. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 5 - 6 lutego 1994 roku w Stanach Zjednoczonych, w Butte. Zawodniczki startowały na sztucznym torze US High Mountain Altitude Rink. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Złoto medal zdobyła Austriaczka Emese Hunyady. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza dwunastka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 23 łyżwiarki z 11 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
 NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1994 w sportach zimowych